

Patronyme
 Jean-Pierre de Mondenard, (1943- ), est un médecin du sport français.
 Joseph de Mondenard, (1839-1898), fut un homme politique français.

Toponyme
 Cazes-Mondenard est une commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie
Homonymie de patronyme